La Sussex Academic Press è una casa editrice britannica fondata a Eastbourne. Tra le pubblicazioni si annoverano soprattutto studi accademici riguardanti il Medio Oriente, la teologia, la religione e la storia, oltre ad altre iniziative editoriali supplementari come gli studi sul colonialismo, sui paesi latino-americani, sulla storia spagnola e quella asiatica.

Collegamenti esterni 
 

Case editrici britanniche
Editori britannici di studi accademici